Bieg pościgowy kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2017 odbył się 12 lutego 2017 r.

Do zawodów zakwalifikowało się 60. najlepszych zawodniczek biegu sprinterskiego. Wystartowało 58 biathlonistek. Na starcie wycofały się Ukrainka Ołena Pidhruszna oraz Finka Mari Laukkanen.

Mistrzynią świata została reprezentantka Niemiec Laura Dahlmeier, która wystartowała z drugiej pozycji ze stratą 0,04 s. do Czeszki Gabireli Koukalovej. Dahlmeier raz spudłowała na strzelnicy i wyprzedziła bezbłędną Białorusinkę Darję Domraczawą o 11,6 s. Domraczawa, powracająca do rywalizacji po urodzeniu dziecka, osiągnęła najlepszy wynik dnia i awansowała z 27. miejsca zajmowanego po sprincie. Brązowy medal wywalczyła zwyciężczyni sprintu Koukalová.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2017